Cerbi ima više značenja:
 Cerbi (Alesandrija)
 Cerbi (Lodi)
 Cerbi (Pavija)
 Cerbi (Vareze)